Marquardsburg bezeichnet:

 Marquardsburg (Eckental), Ortsteil des Marktes Eckental, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Schloss Seehof, welches nach dem Auftraggeber auch Marquardsburg genannt wird